Горњаки могу бити:

 Горњаки (Пресека), насељено мјесто у општини Пресека, Република Хрватска
 Горњаки (Храшћина), насељено мјесто у општини Храшћина, Република Хрватска